Amerikai Egyesült Államok
 Webster, település Dél-Dakota államban
 Webster, település Massachusetts államban
 Webster, település New York államban
 Webster, település Nyugat-Virginia államban

Egyéb
 Webster (televíziós sorozat)